Barbatilla puede referirse a:

 el nombre común del arbusto Viburnum opulus; o
 el nombre común de la planta Viburnum lantana.